Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy (WCIK)
 Centrum Informacji Kulturalnej w Łodzi (CIK)
Zobacz też:
 Rumczerod